Alexis Ricouard (1763-1805) : gendarme français;
 Gustave Ricouard (1852-1887) : dramaturge et écrivain français.